Ломас Линдас има више значења:

 Ломас Линдас (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ломас Линдас (Тетела дел Волкан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику